Évariste Ndayishimiye (1968-), homme d'État burundais ;
 Jean-Luc Ndayishimiye (1991-), footballeur rwandais ;
 Mike Trésor Ndayishimiye (1999-), footballeur belge ;
 Youssouf Ndayishimiye (1998-), footballeur burundais.